Schilow (; englische Transkription Shilov) ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Jewgenjewitsch Schilow (1917–1975), russischer Mathematiker
 Nikolai Alexandrowitsch Schilow (1872–1930), russischer Chemiker

Shilov steht für:
 (4164) Shilov, Asteroid des Hauptgürtels